Als Rückenschonhaltung bezeichnet man die Lage, in der die Wirbelsäule optimal entlastet ist.
Dazu legt man sich mit dem Bauch nach oben auf eine gerade (möglichst nicht zu weiche) Fläche und legt die Beine auf einen großen „Würfel“. Dieser sollte so beschaffen sein, dass die Oberschenkel zum Bauch und die Unter- zu den Oberschenkeln jeweils einen Winkel von 90° bilden.

Krankheitssymptom
Medizinische Vorsorge